Kolarstwo na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozegrane zostanie w dniach:
 kolarstwo szosowe w dniach 6 – 10 sierpnia w Flamengo Park,
 kolarstwo torowe w dniach  11 – 16 sierpnia w Rio Olympic Velodrome,
 kolarstwo BMX w dniach 17 – 19 sierpnia w Olympic BMX Center,
 kolarstwo górskie w dniach 20 – 21 sierpnia w Olympic Mountain Bike Park.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Kolarstwo szosowe
 Wyścig ze startu wspólnego – mężczyźni
 Brazylia – 2 miejsca
 Ranking UCI: miejsca 1-5.: 5 kolarzy, miejsca 6-15.: 4 kolarzy
 Ranking afrykański: miejsce 1.: 3 kolarzy, miejsca 2-4.: 2 kolarzyRanking amerykański: miejsca 1-3.: 3 kolarzy, miejsca 4-5.: 2 kolarzyRanking azjatycki: miejscenz 1.: 3 kolarzy, miejsca 2-4.: 2 kolarzyRanking europejski: miejsca 1-6.: 3 kolarzy, miejsca 7-16.: 2 kolarzyRanking Oceanii: miejsce 1.: 2 kolarzy
 Mistrzostwa Afryki – 2 miejsca, mistrzostwa Azji – 2 miejsca, mistrzostwa panamerykańskie – 2 miejsca
 Wyścig ze startu wspólnego – kobiety
 Brazylia – 2 miejsca
 Ranking UCI: miejsca 1-5.: 4 kolarki, miejsca 6-13.: 3 kolarki, miejsca 14-22.: 2 kolarki
 mistrzynie Afryki, Ameryki i Azji
 Indywidualna jazda na czas – mężczyźni
 15 najlepszych zawodników rankingu UCI
 2 zawodników z rankingu afrykańskiego, 4 zawodników z rankingu amerykańskiego, 2 zawodników z rankingu azjatyckiego, 6 zawodników z rankingu europejskiego, 1 zawodnik z rankingu Oceanii
 10 najlepszych zawodników mistrzostw świata
 Indywidualna jazda na czas – kobiety
 15 najlepszych zawodniczek z rankingu UCI
 10 najlepszych zawodniczek mistrzostw świata
 Kolarstwo torowe
 Sprint drużynowy – mężczyźni i kobiety
 9 najlepszych zespołów rankingu olimpijskiego
 Sprint – mężczyźni i kobiety
 9 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do sprintu drużynowego
 Keirin – mężczyźni i kobiety
 9 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 po 1 zawodniku z każdego zespołu zakwalifikowanego do sprintu drużynowego
 Wyścig drużynowy na dochodzenie – mężczyźni i kobiety
 9 najlepszych zespołów rankingu olimpijskiego
 Omnium – mężczyźni i kobiety
 18 najlepszych kolarzy rankingu olimpijskiego
 Kolarstwo górskie
 Mężczyźni
 Ranking olimpijski: miejsca 1-5.: 3 kolarzy, miejsca 6-13.: 2 kolarzy, miejsca 14-23.: 1 kolarz
 Po dwóch kolarzy z mistrzostw Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 Kobiety
 Ranking olimpijski: miejsca 1-8.: 2 kolarki, miejsca 9-17.: 1 kolarka
 Po jednej kolarce z mistrzostw Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 Brazylia – 1 miejsce
 BMX
 Mężczyźni
 Brazylia – 1 miejsce
 Ranking olimpijski: miejsca 1-4.: 3 kolarzy, miejsca 5-7.: 2 kolarzy, miejsca 8-13.: 1 kolarz
 Indywidualny ranking BMX: 4 kolarzy
 mistrzostwa świata BMX: 3 kolarzy
 Kobiety
 Brazylia – 1 miejsce
 Ranking olimpijski: miejsca 1-3.: 2 kolarki, miejsca 4-7.: 1 kolarka
 Indywidualny ranking BMX: 3 kolarki
 mistrzostwa świata BMX: 2 kolarki

 Legenda
 SD – Sprint drużynowy
 KE – Keirin
 SP – Sprint
 DD – Wyścig drużynowy na dochodzenie
 OM – Omnium
 SW – Wyścig ze startu wspólnego
 TT – Indywidualna jazda na czas
 Q – Kwoty startowe
 Z – Zawodnicy

Rezultaty

Kolarstwo szosowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo torowe

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo górskie

Kobiety

Mężczyźni

Kolarstwo BMX

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Kolarstwo torowe na stronie igrzysk olimpijskich 
 BMX na stronie igrzysk olimpijskich 
 Kolarstwo szosowe na stronie igrzysk olimpijskich 
 Kolarstwo górskie na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016